Иосе (Jose) — мужское еврейское имя. Другие формы — ; .

  — палестинский танна I века.
  (IV век)— палестинский амора пятого поколения.
 Иосе бен-Иосе — древнееврейский поэт-пайтан (автор пиютов).
  из Иерусалима
  (II век) — танна.
 Иосе бен Иоэзер из Цереды
 Иосе бен-Халафта (рабби Иосе; II век) — танна.
 Иосе Галилейский (I—II века)— танна.
 Иосе Понтуазский (Joce, Joucet de Pontoise; XII—XIII века) — французский третейский судья в королевском споре.

Примечания

См. также 
 Иосия